Улица Остужева — улицы в ряде населённых пунктов, названные так в честь народного артиста СССР А. А. Остужева.

 Улица Остужева — улица в Воронеже.
 Улица Остужева — название Большого Козихинского переулка Москвы в 1959—1993 гг.